Саука — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Саука, Леонардас (1931—2022) — литовский фольклорист.
 Саука, Луча (1960—2013) — румынская гребчиха.
 Саука, Шарунас (род. 1958) — литовский художник.

Топоним 
 Саука — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара.
 Саука — населённый пункт в Виеситском крае Латвии. 
 Саука (Са́вка) — село в Окницком районе Молдавии.

См. также 
 Саук
 Сауки
 Сауков
 Саук-Дере